Yurin peut faire référence à :

  (1984- ), sportif ukrainien,
  (1982- ), poète, pédagogue et interprète ukrainien,
  (1947–2016), footballeur et entraîneur soviético-russe,
 Yurin (ゆりん, 1981- ), actrice et chanteuse japonaise,
  (1982- ), footballeur.